

Patronyme 
Le nom de Weisman est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alan Weisman (1947-), auteur, professeur et journaliste américain.
 Anna Waisman (1928-1995), danseuse devenue peintre sculpteur française.
 David Weisman (1942-2019), réalisateur, scénariste et producteur américain.
 Kevin Weisman (1970-), acteur américain.
 Sam Weisman (1947-), acteur, producteur et réalisateur américain.
 Greg Weisman (1963-), producteur et scénariste américain.

Art et culture 
 Le Weisman Art Museum, musée d'art de l'Université du Minnesota à Minneapolis aux États-Unis, fondé en 1934.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme